Лос Сото има више значења:

 Лос Сото, Колонија Маријана (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Сото (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Сото (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Сото (Густаво Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Сото (Мигел Ауза), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лос Сото (Морелос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику